Доново — название населённых пунктов:

Россия 
 Доново — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Доново — деревня в Пировском районе Красноярского края.